Johny Schleck, Luxemburgs wielrenner, vader van Fränk en Andy
 Fränk Schleck, Luxemburgs wielrenner, zoon van Johny en oudere broer van Andy
 Andy Schleck, Luxemburgs wielrenner, zoon van Johny en jongere broer van Fränk
 Charles Asa Schleck, Amerikaans geestelijke